

Toponymes 
 Ferme de Navarin à Sainte-Marie-à-Py, en Champagne, lieu d'une bataille de la Première Guerre mondiale sur lequel s'élève à présent un imposant monument aux morts - ossuaire abritant les restes de 10 000 soldats.
 Navarin ou Navarino : autre nom de Pylos en Grèce, dont la baie fut le théâtre d'une importante bataille navale du même nom qui eut lieu le , lors de la guerre d'indépendance grecque.
 Île Navarin : nom français de l'île Navarino en Magellanie.
 Navarin est une ville d'Algérie proche de El Eulma.

Divers 
Navarin : cuirassé russe coulé par les Japonais à la bataille de Tsushima (mai 1905).
 Le Navarin fut aussi un navire français convoyant des soldats et des bagnards vers la Nouvelle-Calédonie. 
 Le Navarin  est un chalutier armé (le premier de la Classe Navarin) construit pour la France au Canada pendant la Première Guerre mondiale. 
 Le navarin est un plat à base de viande d'agneau.
 Navarin : éditeur français.

Homonymie de toponyme